Osoby o tym nazwisku:
 Ferdynand Dworzaczek – polski lekarz, przyrodnik i filozof
 Józef Dworzaczek  – polski lekarz i powstaniec
 Włodzimierz Dworzaczek – polski historyk, heraldyk, genealog